Јелићи могу да буду:

 Јелић, презиме

или:

 Јелићи, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Јелићи, насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или:

 Јелићи, једно од братстава племена Васојевићи